Don't Say a Word (film), een film uit 2001
Don't Say a Word (Sonata Arctica), een album van de Finse powermetalband Sonata Arctica